Александр Иванович Васинский ( — ) — журналист газеты «Известия», публицист, автор очерков социальной тематики и интервью, писатель, прозаик, кинодраматург, представитель шестидесятников.

Автор сценария художественного фильма «Влюблён по собственному желанию» (1982 г.), участвовал в создании сценария фильма «Разборчивый жених» (1993 г.).

Книги 
«Будьте добры». Москва, Политиздат, 1981.

«Природа в мире человека» Москва, Политиздат, 1985

«Выбираю свободную тему» — М. : Мол. гвардия, 1988.

«Сады Приапа, или Необыкновенная история величайшего любовника века», Москва, «Терра», 2000 г..

Умер от рака в московском хосписе. Похоронен на кладбище посёлка Щапово Подольского района Московской области  .

Примечания

Источники 
 Некто Васинский, Золотое перо 
 Интервью А.Васинского с философом А. А. Гусейновым

Персоны без указанного места рождения
Журналисты газеты «Известия»